Тампамолон Корона има више значења:

 Општина Тампамолон Корона (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тампамолон Корона (Тампамолон Корона, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику